Шара:
 Шара () — коммуна в регионе Сицилия, Италия.
 Шара — село в Лакском районе Дагестана.
 Шара — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Шара — река в Нижегородской области.
 «Шара» — художественный фильм Наоми Кавасэ.
 Шара — бог плодородия в шумеро-аккадской мифологии

Фамилия 
 Шара, Антон — австрийский шахматист.
 Шара, Шандор (1933—2019) — венгерский кинорежиссёр.

См. также 
 Сарра — имя; Ша́ра — одна из его форм.
 Шарра